Casa de Limoges

Localidades

Limoges (Ontário)

Limoges
Limoges-Fourches

Desambiguação